Рудановский — русская фамилия.

Известные носители:
 Рудановский, Александр Павлович (1863—1934) — русский и советский экономист, разработчик русской системы бухгалтерского учёта.
 Рудановский, Аркадий Константинович (1873—1933) — известный коллекционер, в начале 1920-х годов эмигрировал во Францию, а его собрание было национализировано и частично распродано.
 Рудановский, Василий Васильевич (1774—1853) — подполковник, участник Наполеоновских войн, статский советник, председатель Казанской гражданской палаты, друг Натана Майера фон Ротшильда, рыцарь мальтийского ордена, кавалер орденов Святого Владимира 4-й степени с бантом и святой Анны 2-й степени.
 Рудановский, Василий Константинович (? — 1932) — российский консул на Мальте. Автор учебника грамматики мальтийского языка. После революции эмигрировал во Францию.
 Рудановский, Владимир Александрович (ок. 1850 — после 1917) — русский архитектор.
 Рудановский, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; 11 ноября 1914 (посмертно).
 
 Рудановский, Лавр Яковлевич (1824—1888) — общественный деятель, из дворян Черниговской губернии, гласный Санкт-Петербургской Городской Думы.
 Рудановский, Леонид Платонович (1814—1877) — русский генерал, участник Кавказских походов.
 Рудановский, Николай Васильевич (1819—1882) — русский контр-адмирал, исследователь Сахалина.
 Рудановский, Пётр Васильевич (1829—1888) — русский врач и гистолог.

Примечания